Longue Distance peut désigner :

 Longue Distance, groupe musical francophone canadien, fondé en 1998 ;
 Longue Distance, album du chanteur canadien Robert Charlebois, sorti en 1976 ;
 Longue Distance, album de la chanteuse française Véronique Sanson, sorti en 2004 ;
 longue distance, un calque de l'anglais parfois utilisé pour désigner un appel interurbain.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre